Иван Георгиевский:
 
 Георгиевский, Иван Иванович (в монашестве Иоанн; 1869—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Кунгурский.
 Георгиевский, Иван Сергеевич (1793—1818) — российский писатель.